Smithton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Smithton (ort i Australien), Tasmanien, Circular Head,

USA 

 Smithton, Illinois, ort, Saint Clair County, 
 Smithton (ort i USA, Missouri), Pettis County, 
 Smithton, Pennsylvania, ort, Westmoreland County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar